Уильям Сомерсет (; около 1526 — 21 февраля 1589) — английский аристократ, 5-й барон Герберт, 3-й граф Вустер. Рыцарь ордена Подвязки. Придворный монархов из династии Тюдоров, участвовавший как лорд во многих знаковых судебных процессах.

Биография 
Уильям Сомерсет принадлежал к побочной ветви династии Плантагенетов. Он был старшим сыном Генри Сомерсета, 2-го графа Вустер и 4-го барона Герберт, и его второй жены Элизабет Браун. С юных лет Сомерсет находился при королевском дворе: 25 июля 1544 года он был назначен главным сквайром Генриха VIII, в день коронации Эдуарда VI (20 февраля 1547 года) был посвящён в рыцари. После смерти отца в 1549 году Уильям стал 3-м графом Вустер и 5-м бароном Герберт и унаследовал обширные владения в ряде графств Англии. В 1551 году он участвовал в посольстве во Францию, а в конце того же года заседал в суде над бывшим протектором Эдуардом Сеймуром, 1-м герцогом Сомерсет, обвинявшемся в фелонии, и как младший из лордов первым подал свой голос за осуждение. Герцог был приговорён к смерти и вскоре казнён.

В 1553 году граф Вустер нехотя подписал завещание Эдуарда VI, по которому корона переходила к внучатой племяннице Генриха VIII — протестантке Джейн Грей. Последняя вскоре после смерти монарха была свергнута его единокровной сестрой, католичкой Марией, и Сомерсет присутствовал при провозглашении новой королевы 19 июня 1553 года в соборе Святого Павла. 1 октября он участвовал в церемонии коронации Марии. Позже Уильям исполнял обязанности мирового судьи в Шропшире и Вустершире.

Уже в 1558 году Мария умерла, и королевой стала её единокровная сестра, протестантка Елизавета. Граф Вустер занял видное место в окружении новой монархини; при этом он оставался католиком, что иногда приводило к обострению отношений между ним и короной. Так, в 1566 году Сомерсет отказался признавать акт о посвящении в епископский сан в реформатском духе. В 1569 году его подозревали в готовности примкнуть к восстанию северных лордов-католиков, в числе которых был муж его сестры Томас Перси, а также в сочувствии идее женить герцога Норфолка на Марии Шотландской, чтобы в дальнейшем эта чета заняла английский престол. Елизавета убедилась в беспочвенности этих подозрений. В 1570 году граф стал рыцарем ордена Подвязки, в 1571 году участвовал в суде над Норфолком, который был приговорён к смерти и позже обезглавлен. 

В декабре 1572 года граф Вустер был назначен чрезвычайным послом во Францию, чтобы представлять королеву на крестинах дочери Карла IX Марии Елизаветы. Он отправился в путь 18 января 1573 года, в Ла-Манше его атаковали пираты, и несколько людей графа были убиты. Во время пребывания в Париже сэр Уильям продемонстрировал свою преданность короне, отказавшись видеться с сестрой, графиней Нортумберленд, находившейся в изгнании. 22 апреля 1579 года его назначили лейтенантом ордена Подвязки; в том же году Сомерсет был комиссаром по сбору войск в Монмутшире. В 1586 году граф участвовал в суде над Марией Шотландской, приговорённой к смерти, а в июле 1588 года он собирал войска для защиты королевства от испанской Непобедимой Армады.

Уильям Сомерсет умер 21 февраля 1589 года и был похоронен в замке Раглан в Монмутшире, в церкви святого Кадока.

3-й граф Вустер был меценатом: в частности, он покровительствовал известному актёру елизаветинской эпохи Эдуарду Аллену. Известно, что в 1568 году актёрская труппа Сомерсета гастролировала в Стратфорде-на-Эйвоне, и бейлифом в этом городе тогда был отец Уильяма Шекспира. После смерти сэра Уильяма эта труппа перешла под покровительство Генри Герберта, 2-го графа Пембрук.

Семья 
Уильям Сомерсет был женат дважды: на Кристиане Норт, дочери Эдуарда Норта, 1-го барона Норт, и Элис Сквайр, и на Теофиле Ньютон, дочери Джона Ньютона и Маргарет Пойнтц. В первом браке родились:

 Эдуард Сомерсет, 4-й граф Вустер;
 леди Элизабет Сомерсет, жена Уильяма Виндзора;
 леди Люси Сомерсет, жена Генри Герберта.

Предки

Примечания

Литература 
 
 

Графы Вустер
005
Уильям Сомерсет, 3-й граф Вустер
Кавалеры ордена Подвязки